Ти́фии (Tiphia) — род перепончатокрылых насекомых (Hymenoptera) подотряда жалоносных (Apocrita). Личинки паразитируют на пластинчатоусых жуках, в том числе, на некоторых вредителях. Крылья развитые и у самок и у самцов. Средней величины осы (около 1 см), обычно чёрного цвета с красновато-коричневыми ногами. Передние крылья содержат 2 дискоидальные и 2 радиомедиальные ячейки.

Систематика 
В Европе 2 подрода (кроме номинативного, ещё ) и около 20 видов, для СССР указывалось около 30 видов (в том числе 9 видов — на Дальнем Востоке).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (из подрода )

Дополнения (Индия, 2022) 
Источник

Примечания

Литература 
 Горбатовский B. B. (1981). Осы семейства Tiphiidae (Hymenoptera) Дальнего Востока СССР. // Перепончатокрылые Дальнего Востока. Владивосток, 1981. С. 72—80.
 Allen H. W., Jaynes H. A. (1930). Contribution to the taxonomy of asiatic wasps of the genus Tiphia (Scoliidae). // Proc. U. S. Nat. Museum, 1930. Vol. 76, N 17. 105 p.
 Tsuneki К. (1985). Taxonomic studies of the Japanese species of the genus Tiphia (I). Revision and addition (Hymenoptera, Tiphiidae). // Spec. Publ. Jap. Hymen. Assoc. 1985. N 31. P. 1-90.

Ссылки 
 Tiphia — Encyclopedia of Life
 Tiphia — Catalogueoflife.org
 Tiphia — Hymenoptera Name Server
 Tiphia — Biolib.cz
 Tiphia — Faunaeur.org
Тифии
Роды перепончатокрылых